Lynch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John D. Lynch
 Richard Irwin Lynch